Ифсар (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Ифсаре проживало 72 человека. Ифсар находится на границе с Черногорией.

Население 
В населении деревни примерно равную долю имеют мусульмане (боснийцы) и сербы, небольшое преимущество в численности на стороне боснийцев.

Национальный состав населения 
На 1991 год:
 сербы — 38 человек (52,78 %);
 хорваты — 0 человек (0,00 %);
 мусульмане — 34 человека (47,22 %);
 югославы — 0 человек (0,00 %);
 другие и неизвестно — 0 человек (0,00 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской